Чайников Кузьма Павлович (Кузебай Герд) — удмуртський поет, вчений, педагог, громадський діяч
 Чайников Марк Андрійович (Анатолій Югов) — удмуртський поет, журналіст